Vilín může být:

 Vilín, rod rostlin z čeledi vilínovité
 Vilín (Chyšky), vesnice, část obce Chyšky v okrese Písek
 Vilín, český název estonského města Viljandi